Lermann ist der Familienname folgender Personen:

 Hilde Lermann (* 1944), deutsche Schauspielerin, Autorin und Regisseurin
 Wilhelm von Lermann (1846–1917), deutscher Jurist
 Wilhelm Lermann (1874–1952), deutscher Philologe, Numismatiker und Fachautor

Siehe auch:
 Lerman